Афінаж — технологічний металургійний процес очистки благородних металів від забруднюючих домішок; вид рафінування металів.
 «Аффинаж» (укр. Афінаж) — російський музичний гурт.